Kakasfalva (románul Hamba), Románia, Szeben megye
Kakasfalu, Nyitrateszér része
Delnekakasfalva, (1899-ig Kakasfalu, szlovákul Kokošovce), Szlovákia, Eperjesi kerület, Eperjesi járás